Gentilici:

 Hircà, natural d'Hircània

Onomàstica:

 Joan Hircà I, gran sacerdot i etnarca dels jueus

 Hircà II, rei, gran sacerdot i etnarca dels jueus